Aéroport de Brockville ;
Aéroport de Brockville—Mille-Îsles ;
Brockville, une ville située dans l'est de l'Ontario, au Canada :
 la gare de Brockville,
 les Braves de Brockville, une équipe de hockey sur glace canadienne,
 Brockville, une ancienne circonscription électorale fédérale canadienne,
 Brockville, ancienne circonscription provinciale de l'Ontario ;
Brockville Park ;
Tunnel de Brockville ;
Brockville :banlieue résidentielle de la cité de  Dunedin dans l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande.